Player One – powieść fantastycznonaukowa Ernesta Cline’a
 Player One – adaptacja filmowa powieści Cline’a w reżyserii Stevena Spielberga